Эльхан Астанович Астанов (; 21 мая 2000, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Астана» и сборной Казахстана.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2019 году в составе клуба «Ордабасы». 14 апреля 2019 года в матче против «Астаны» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
3 сентября 2020 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Черногории (0:4). 8 сентября 2020 года забил дебютный мяч за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Израиля (2:1).

17 марта 2021 года впервые получил вызов в сборную Казахстана главным тренером Талгатом Байсуфиновым для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Франции и Украины. 28 марта 2021 года дебютировал за сборную Казахстана в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Франции (0:2), выйдя на замену на 89-й минуте вместо Владислава Васильева.

Достижения 
 «Ордабасы»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2019
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ордабасы-2»
Игроки ФК «Ордабасы»